Detta är en lista över sjöar i Stenungsunds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Stenungsunds kommun.

Lista

Externa länkar

Stenungsunds kommun
 Lista